Marosi Péter (1920–1998) erdélyi magyar kritikus, szerkesztő, színházigazgató
 Marosi Péter (1959–) erdélyi származású magyar színész, televíziós szerkesztő-műsorvezető, bemondó